Karolína Plíšková era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta in semifinale da Lucie Šafářová.

Šafářová ha poi conquistato il titolo battendo in finale Samantha Stosur con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

  Svetlana Kuznecova (semifinale, ritirata)
  Lucie Šafářová (campionessa)
  Karolína Plíšková (semifinale)
  Samantha Stosur (finale)

 Barbora Strýcová (quarti di finale)
 Jeļena Ostapenko (primo turno)
 Dominika Cibulková (primo turno)
 Yanina Wickmayer (primo turno)

Qualificate 

  Sorana Cîrstea (primo turno)
  Océane Dodin (primo turno)

 Vania King (primo turno)
 Virginie Razzano (secondo turno)

Lucky loser 

  Andrea Hlaváčková (primo turno)
  Barbora Krejčíková (secondo turno)

 Tereza Smitková (primo turno)

Wildcard 

  Jana Čepelová (secondo turno)
  Kateřina Siniaková (secondo turno)

 Markéta Vondroušová (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

WTA Tour 2016
J&T Banka Prague Open 2016